Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2001 года прошёл в городе Zwartsluis с 7 по 21 апреля по круговой системе с дополнительными матчами за 1-2 место 25-26 мая и 26 июня.

Хари Вирсма был приглашен правлением KNDB. Дебютанты в финале чемпионатов стали Кор ван Дюссельдорп и Антон Косиор.

С 16 очками из 13 игр завершили трое: Ханс Янсен, Хейн Мейер и Харм Вирсма. Они играли 25 мая дополнительный турнир за звание чемпиона Голландии. Турнир шел по быстрым шашкам, где Мейер проиграл и выбыл. 26 мая Янсен и Вирсма продолжили борьбу, сыграв 5 сетов по быстрым шашкам. После счета 2-2 дополнительный турнир был приостановлен на неопределенный срок. 26 июня Вирсма и Янсен сыграли молниеносный барраж, в котором все 10 игр завершились вничью. Было принято решение провести жеребьевку, в результате которой титул чемпиона достался Вирсме.

Результаты

Ссылки 

 партии, таблица
  часть 1
  часть 2
  часть 3
  часть 4

2001 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Апрель 2001 года
Май 2001 года
Июнь 2001 года
Спорт в Нидерландах в 2001 году